Trialeti (regio)
 Trialeti (plaats)

Zie ook
 Trialetigebergte, gebergte aan de noordkant van de historische regio Trialeti
 Trialeticultuur, bronstijdcultuur
 Trialetian, steentijdcultuur